Klotsch steht für:
 Klotsch, deutscher Name der Gemeinde Kolačkov in der Slowakei
 Andreas Klotsch (* 1937),  deutscher Schriftsteller und literarischer Übersetzer

Siehe auch:
 Klotzsch
 Klotsche